Lindh ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Lindh (* 1988), deutscher Drehbuchautor
 Amanda Lindh (* 2000), schwedische Schauspielerin
 Anna Lindh (1957–2003), schwedische Politikerin
 Björn J:son Lindh (1944–2013), schwedischer Komponist und Flötist
 Bror Lindh (1877–1941), schwedischer Maler
 Calle Lindh (* 1990), schwedischer Skirennläufer
 Emil Lindh (1867–1937), finnischer Segler
 Emilie Lindh Gallagher (* 2000), britische Tennisspielerin
 Erik Lindh (* 1964), schwedischer Tischtennisspieler
 Erik Lindh (Segler) (1865–1914), finnischer Segler
 Gösta Lindh (1924–1984), schwedischer Fußballspieler
 Gustaf Lindh (1926–2015), schwedischer Winter-Fünfkämpfer
 Gustav Lindh (* 1995), schwedischer Schauspieler
 Helge Lindh (* 1976), deutscher Germanist und Politiker (SPD)
 Hilary Lindh (* 1969), US-amerikanische alpine Skiläuferin
 Johan Erik Lindh (1793–1865), schwedischer Maler
 John Walker Lindh (* 1981), US-amerikanischer Talibankämpfer
 Knut Lindh (* 1951), norwegischer Autor, Übersetzer und Journalist
 Lasse Lindh (* 1974), schwedischer Indiepop-Musiker
 Lovisa Lindh (* 1991), schwedische Leichtathletin
 Max Lindh (1890–1971), deutscher Landschaftsmaler
 Mikaela Lindh (1969–2023), finnische Dressurreiterin; siehe: Mikaela Fabricius-Bjerre
 Nils Lindh (1889–1957), schwedischer Skispringer und Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Lind